Nightmare of You (, произносится как «Найтмэйр оф ю») — американская группа, исполняющая свои песни в жанре инди-рок.

История 
Группа была основана в 2004 году в Лонг-Айленде бывшим гитаристом группы The Movielife Брендоном Рейлли. В 2005 выпустила свой первый альбом — «Nightmare of You». Альбом включал в себя синглы «My Name Is Trouble», «The Days Go by Oh So Slow» и «I Want to Be Buried in Your Backyard», а песня «Dear Scene, I Wish I Were Deaf» была включена в саундтрек компьютерной игры FIFA 07.
В 2006 году «Nightmare of You» стали победителями конкурса «Yahoo!'s Who’s Next?».
В 2007 году коллектив выпустил мини-альбом «Bang», а год спустя отправился в тур по США.
4 августа 2009 года был выпущен альбом «Infomaniac», последний на сегодняшний день альбом группы. «Nightmare of You» отправились в тур по США и Великобритании. На одном из британских концертов Брендон Рейлли объявил, что группа уходит в бессрочный отпуск, а он сам уезжает в Италию.
В 2011 году на своей странице в Facebook Брендон Рейлли написал, что группа возобновляет деятельность и уже готовы несколько новых демо-версий песен, однако неизвестно, кто, помимо его друга Джозефа МакКеффри, войдёт в новый состав музыкального коллектива.
10 мая 2012 года «Nightmare of You» выложили новую песню, «Out Of My Mind», на своём сайте . В июле была выложена песня «Give Us A Kiss» .

Состав 
 Брендон Рейлли — вокал, гитара
 Джозеф МакКеффри — гитара, бас-гитара

Бывшие участники 
 Фил Наветта — бас-гитара (2004)
 Самюэль Сиглер — ударные (2004—2008)
 Райан Хейл — бас-гитара (2005—2008)
 Брендон Мейер — бас-гитара (2009)
 Майкл Флейчменн — ударные (2009)

Дискография

Студийные альбомы 
 Nightmare of You (2005)
 Infomaniac (2009)

Мини-альбомы 
 Bang! (2007)
 Nightmare of You Double Disc Vinyl (2008)

Синглы 
 «My Name Is Trouble» (2006)
 «I Want to Be Buried in Your Backyard» (2006)
 «The Days Go by Oh So Slow» (2006)
 «I Think I’m Getting Older» (2009)
 «Out of My Mind» (2012)
 «Give Us A Kiss» (2012)

Примечания 

Инди-рок-группы США
Музыкальные коллективы из штата Нью-Йорк